Åminne herrgård kan avse:

 Åminne herrgård – nära Salo i Halikko kommun i Västra Finlands län
 Åminne herrgård, Kärda – i Värnamo kommun, 7 km väster om ovan nämnda ort